Velox est un mot latin signifiant « rapide, véloce ».

Utilisé en tant que nom, il est porté par :

 Velox, un yacht ;
 Velox, un club de football néerlandais basé à Utrecht aujourd'hui disparu.

Homonymie